Those Who Dance – film statunitense del 1924 diretto da Lambert Hillyer.
Those Who Dance – film statunitense del 1930 diretto da William Beaudine.